es una región especial de la Metrópolis de Tokio, en Japón. Según el censo de 2007, la región especial tenía una población de 45 553 personas, con una densidad de 3776 personas por km². El Palacio Imperial ocupa un 12 % del área total de la región especial, de 11.64km², la cual lo rodea en un radio aproximado de 1km.

El nombre de la región especial significa "campo de mil generaciones". En Chiyoda se encuentran varias instituciones gubernamentales, entre ellas la Dieta, la Corte Suprema y la residencia oficial del primer ministro. Algunos hitos urbanos como la Estación de Tokio, el Nippon Budokan y el santuario Yasukuni, además de quince embajadas, se localizan en la región especial. En Chiyoda se calcula que existen 36 mil establecimientos comerciales, con casi 900 mil empleados.

Historia 

Chiyoda se creó el 15 de marzo de 1947, unificando el barrio Kanda (sección noreste del Chiyoda actual), con el barrio Kojimachi. En esté han ocurrido varios eventos históricos:
En 1860 fue asesinado Ii Naosuke, afuera de la puerta Sakurada del Palacio Imperial.
En 1932 unos asesinos atacaron y mataron al primer ministro Inukai Tsuyoshi.
En 1936 ocurrió el Incidente del 26 de febrero, un intento de golpe de estado.
En 1995 miembros del Aum Shinrikyo hicieron el atentado en el Metro de Tokio.

Geografía 
Chiyoda está localizada en el corazón de la Metrópolis de Tokio, el área central de la región especial está ocupada por el Palacio Imperial de Japón. En el este de la región especial, bordeando con Chūō está la Estación de Tokio. Al sur, boredanto con Minato, abarca el Parque Hibiya y el Edificio de la Dieta. Esta zona está exclusivamente ocupada por oficinas administrativas y agencias. El oeste y el noroeste son principalmente zonas residenciales de clase alta, el Santuario Yasukuni está también ahí. En el norte y noreste hay algunos vecindarios residenciales y el distrito comercial de Akihabara.

Enlaces externos 

Barrios de Tokio